Termin S-adenozil-L-metionin:flavonoid 4'-O-metiltransferaza ima više značenja.

 Kempferol 4'-O-metiltransferaza, enzim
 Flavonoid 4'-O-metiltransferaza, enzim